Squaw Valley ist der Name folgender geografischer Objekte in den Vereinigten Staaten: 

 Squaw Valley (heute Palisades Tahoe), Ort im Placer County in der Sierra Nevada, Kalifornien
 Squaw Valley (Fresno County), Ort im Fresno County, Kalifornien
 Squaw Valley (Oregon), Tal im Curry County, Oregon